Älgtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västergötland 
Lilla Älgtjärnen, sjö i Marks kommun,  (4,92 ha)
Stora Älgtjärnen, sjö i Marks kommun,

Närke 
Älgtjärnarna, Närke, sjö i Lekebergs kommun, 
Älgtjärnarna (naturreservat)

Västmanland 
Älgtjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Älgtjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,

Värmland 
Älgtjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Södra Älgtjärnet, sjö i Arvika kommun,  (3 ha)
Älgtjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun, 
Älgtjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1 ha)
Älgtjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun och Sunne kommun,  (31,1 ha)
Älgtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,7 ha)
Älgtjärnen (Karlskoga socken, Värmland, söder om Våtsjön), sjö i Karlskoga kommun,  (1,27 ha)
Älgtjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Älgtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 663882-133650), sjö i Sunne kommun,  (1,5 ha)
Älgtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland, 665045-133184), sjö i Sunne kommun, 
Älgtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Älgtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (6,57 ha)
Älgtjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,9 ha)

Dalarna 
Älgtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 665544-143255), sjö i Hällefors kommun,  (7,26 ha)
Älgtjärnen (Ludvika socken, Dalarna, 668027-146280), sjö i Ludvika kommun, 
Älgtjärnen (Ludvika socken, Dalarna, 668076-146541), sjö i Ludvika kommun, 
Älgtjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna, 666753-143170), sjö i Ludvika kommun, 
Älgtjärnarna (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Älgtjärnarna (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (6,49 ha)
Älgtjärnen (Ore socken, Dalarna, 681012-146190), sjö i Rättviks kommun, 
Älgtjärnen (Ore socken, Dalarna, 681710-146527), sjö i Rättviks kommun, 
Älgtjärnen (Ore socken, Dalarna, 681712-146979), sjö i Rättviks kommun, 
Älgtjärnen (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Älgtjärnen (Säters socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Älgtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Hälsingland 
Älgtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Älgtjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun och Ljusdals kommun,  (14,6 ha)
Lill-Älgtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,81 ha)
Stor-Älgtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (6,21 ha)
Älgtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Älgtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688207-147768), sjö i Ljusdals kommun, 
Älgtjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689561-150223), sjö i Ljusdals kommun, 
Älgtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 689386-149860), sjö i Ljusdals kommun, 
Älgtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690445-150025), sjö i Ljusdals kommun, 
Älgtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (2,7 ha)
Älgtjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Jämtland 
Älgtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Älgtjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (10 ha)
Älgtjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Älgtjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Älgtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (28,4 ha)
Älgtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Älgtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Älgtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (29,2 ha)
Västra Älgtjärnen, sjö i Åre kommun, 
Östra Älgtjärnen, sjö i Åre kommun,  (6,76 ha)
Stor-Älgtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Älgtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Älgtjärnen (Brunflo socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Väster-Älgtjärnen, sjö i Sundsvalls kommun, 
Älgtjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Älgtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Älgtjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (13,2 ha)
Älgtjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Älgtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709386-153249), sjö i Strömsunds kommun,  (10,2 ha)
Älgtjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710806-153290), sjö i Strömsunds kommun, 
Älgtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (16,5 ha)
Älgtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Älgtjärnen (Björna socken, Ångermanland), tjärn i Örnsköldsviks kommun,  (6,35 ha)

Västerbotten 
Lill-Älgtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (4,81 ha)
Älgtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (13,3 ha)
Lill-Älgtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,51 ha)
Stor-Älgtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (19,6 ha)

Norrbotten 
Älgtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733080-173250), sjö i Bodens kommun, 
Älgtjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 733367-174925), sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Älgtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Älgtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,06 ha)
Älgtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,

Se även 
Älgetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn